Osiedle Kolejowe w Krakowie − osiedle położone w dzielnicy VIII Dębniki.
 Osiedle Kolejowe w Krakowie − osiedle położone w dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim